

Patronymes 

 Alberto Galeotti (vers 1220-vers 1285), jurisconsulte italien ;
 Bethany Joy Galeotti (né en 1981), chanteuse et actrice américaine ;
  (1872-1929), compositeur et pianiste italien ;
  (né en 1977), athlète italienne, spécialiste du saut en hauteur.  ;
 Henri Guillaume Galeotti (1814–1858), botaniste belge ;
 Margherita Galeotti (1867-après 1912), compositrice et pianiste italienne ;
  (né en 1965), universitaire américain ;
 Sebastiano Galeotti (1656–1746), peintre italien.

Homonymie de patronyme